L'expression électron libre peut avoir plusieurs significations :

Physique 
 un électron faiblement lié au noyau atomique ; qui participe, entre autres, à la circulation de l’électricité dans les objets métalliques.
 le modèle de l'électron libre ;

Politique et syndicalisme 
Au sens figuré, un individu faiblement lié à l'organisation à laquelle il adhère (syndicat, société, club) et prêt à créer son propre mouvement, voire à quitter l'organisation ;

Sport 
 Au football :

Multimédia 
 Électron libre est un album de la chanteuse Nâdiya sorti en 2008 ;
 Électron libre était une émission radio diffusée sur France Inter entre 2003 et 2011 ;
 Électron Libre est une mixtape d'Hayce Lemsi sortit le .

Notes et références